Карнаухово — деревня в Кривошеинском районе Томской области, Россия. Входит в состав Иштанского сельского поселения.

История 
Основана в 1626 г. В 1926 году деревня Карнаухова состояла из 152 хозяйств, основное население — русские. Центр Карнауховского сельсовета Кривошеинского района Томского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кривошеинского района